Lussan (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Lussan (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje